Egipskie hieroglify dwuliterowe – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną pary spółgłosek (dwie spółgłoski). Jest to największa grupa fonemów wśród najczęściej używanych hieroglifów. Ich łączna suma nie przekracza 100 hieroglifów.

Należy zauważyć, że znaki hieroglificzne dwuliterowe (podobnie jak trzyliterowe) występują w tekstach zazwyczaj w otoczeniu innych hieroglifów jednoliterowych, które oddają część – a czasem nawet całość – wartości fonetycznej znaku dwuspółgłoskowego. Zjawisko to nazywane jest uzupełnieniem fonetycznym. Zazwyczaj, do danego znaku hieroglificznego dwuliterowego dodawany jest tylko jeden hieroglif jednoliterowy. Ten dodawany „jednoliterowiec” odpowiada swą wartością ostatniej spółgłosce uzupełnianego fonemu (powtórzenie).

Przykład uzupełnienia fonetycznego 

Zapis czasownika pozostawać/trwać (translit.: mn) wygląda tak:

Otóż:

UWAGA:
Często się zdarza, że niektóre hieroglify nie posiadają wartości fonetycznych (zwłaszcza te z grupy "określników i ideogramów") - w transliteracji lub zapisach fonetycznych takie wartości im się przypisuje. W poniższych tabelach "przypisane" wartości fonetyczne opisane są w nawiasach klamrowych: { }.

Tabela hieroglifów dwuliterowych

Zobacz też 
 Pismo hieroglificzne
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify trzyliterowe
 Hieroglify - określniki i ideogramy
 Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 Lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973.

Linki zewnętrzne 
 
 

Pisma egipskie